Astronomia:
 Constel·lació Au del Paradís, Apus en llatí.
 Ornitologia:
 Gènere d'aus (Apus) de la família dels apòdids (Apodidae)